Simmons steht für:
 Simmons, englischer Familienname
 Simmons-Becken, geomorphologisches Becken im Viktorialand, Antarktika 
 Simmons-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Simmons Lake, See im Viktorialand, Antarktika
 Mount Simmons, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Simmon
 Simons
 Simmonds